CHH est un code qui peut faire référence à :
 , au Pérou, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CHH est un sigle composé des deux lettres C et H qui peut faire référence à :
 complexe hypothalamo-hypophysaire, un complexe composé de l'Hypothalamus et de l'Hypophyse, situés dans le cerveau.

Code IATA des aéroports